Szigeti Csaba Ferenc (1955–) irodalomtörténész
 Szigeti Csaba  (1969–) zongorista, dalszerző